Вла́димир Ва́лек (; , Нови-Йичин) — чешский дирижёр.

Биография 
Учился игре на скрипке и на валторне в консерватории Кромержижа, затем изучал дирижирование в Братиславской Высшей школе музыки у Людовита Райтера (1958—1959) и в Пражской Академии музыкального искусства у Алоиса Климы (1959—1962).

В 1966—1974 годах возглавлял оркестр Вооружённых сил Чехословакии, одновременно в 1969—1971 гг. руководил оркестром Северочешской филармонии в Теплице. Привлёк к себе широкое внимание чешской музыкальной общественности, заменив заболевшего Натана Рахлина в концертах Пражского симфонического оркестра 20-21 февраля 1968 года со сложной программой из произведений Бетховена, Рихарда Штрауса и Прокофьева. В 1970 году основал Дворжаковский камерный оркестр, составленный из солистов Чешского филармонического оркестра, и возглавлял его на протяжении 10 лет. В 1975—1986 годах дирижёр Пражского симфонического оркестра, в 1986 году возглавил Симфонический оркестр Чешского радио. В 2004—2007 годах главный дирижёр Словацкого филармонического оркестра.

Среди записей Валека — все симфонии и фортепианные концерты Эрвина Шульгофа, ряд произведений Антонина Дворжака, Богуслава Мартину, Игоря Стравинского и др.

Ссылки 
 Владимир Валек  в Чешском музыкальном словаре 

Академические музыканты Чехии